Жа́ров — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Жарова Анна Геннадіївна — співзасновник та головний виконавчий директор компанії «Israeli Ukrainian Alliance»; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Чоловіки 
 Жаров Михайло Іванович (1899 або 1900 — 1981) — російський актор театру й кіно, народний артист СРСР (1949).
 Жаров Олександр Олексійович (1904—1984) — російський поет.
 Жаров Петро Васильович (1915—1970) — український живописець.
 Жаров Сергій Олексійович (1896—1985) — російський дирижер та композитор. Він був засновником і протягом шістдесяти років диригентом і композитором Хору Донських козаків Сергія Жарова.
 Жаров Степан Станіславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища